Bohmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Bohmeyer (* 1975), deutscher Erziehungswissenschaftler, Theologe und Hochschullehrer
 Michael Bohmeyer (* 1984), deutscher Sachbuchautor